Hermann Henselmann – architetto tedesco
 Josef Henselmann – scultore tedesco